Аскарово — название населённых пунктов в России:

 Аскарово — село в Абзелиловском районе Башкортостана.
 Аскарово — деревня в Бурзянском районе Башкортостана.
 Аскарово — деревня в Альменевском районе Курганской области.
 Аскарово — деревня в Кувандыкском районе Оренбургской области.